Cluses ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Cluses, Stadt im Département Haute-Savoie
 Les Cluses, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Kanton Cluses im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Cluse, eine Hofschaft in Wuppertal
 La Cluse, Ort in der Gemeinde Dévoluy im Département Hautes-Alpes
 La Cluse-et-Mijoux, Gemeinde im Département Jura